Tokoroten no Suke (ところ天の助) o también llamado Jelly Jiggler (en inglés) es un personaje del anime y manga Bobobo (, ボボボーボ・ボーボボ, Bobobō-bo Bō-bobo). Es un hombre de gelatina.

Comienzo 
Empezó siendo el capitán de la división A de cazadores de pelo (que era un parque de atracciones...) Bobobo lo derrotó fusionándose con Don Patch en Bobopatch.

Fusiones 
Se puede fusionar de las siguientes maneras:

Bobopatchsuke mamacharlie. Bobobo + Don Patch + Tennosuke: (Fusión usada contra las tres culturas y contra Lambada).

Tenbobo. Bobobo + Tennosuke: Bobobo se come a Tennosuke (Fusión usada contra Pasta de pescado).

Bobobo
Personajes de manga y anime